Цепина е името на:

 Цепина, средновековна крепост в Западните Родопи;
 Цепина връх (1136 m) в Западните Родопи, на който е разположена крепостта;
 Цепина, железопътна спирка
 Цепина, залив на остров Робърт, Антарктика;
 Цепина, хижа, намираща се в подножието на крепостта.

Цепина е и старата форма на името на областта Чепино.